Maksim Walierjewicz Braun (ros. Максим Валерьевич Браун; ur. 16 kwietnia 1993 w Pawłodarze) – kazachski biathlonista.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Bibliografia 
 

Kazachscy biathloniści
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Pawłodarze